Miji kan syfta på:

Miji (språk) – ett språk i Arunachal Pradesh Indien

Geografi

Indonesien 

 Kelurahan Miji, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar